Fabrice Santoro era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Soweto Open 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Dustin Brown che ha battuto in finale 7–6(2), 6–3 Izak van der Merwe.

Teste di serie

  Lukáš Lacko (primo turno)
  Karol Beck (primo turno)
  Lu Yen-hsun (primo turno)
  Harel Levy (secondo turno)

 Dustin Brown (campione)
 Stéphane Bohli (semifinali)
 Grega Žemlja (primo turno)
 Igor Sijsling (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Soweto Open 2010